Сен-Клер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 40 км на північний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 189,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Клер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна